Speg. kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlo Luigi Spegazzini
 Carlo Luigi Carlos Luis Spegazzini

Robotskapade auktorsförkortningar